El nombre Huang Yuting puede referirse a las siguientes personas:
Huang Yuting, triatleta china;
Huang Yuting, tiradora china.